Janusz Czerwiński (1936–2018) – polski geograf, geomorfolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego
 Janusz Czerwiński (ur. 1936) – polski trener piłki ręcznej, profesor, były rektor AWFiS w Gdańsku
 Janusz Czerwiński (ur. 1964) – polski funkcjonariusz policji, Centralnego Biura Śledczego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego